

Biografia
Nota come Antonia Malatesta di Cesena o Antonia Malatesta di Rimini, era figlia di Andrea Malatesta, signore di Cesena.

Al fine di allearsi con la casata dei Malatesta, Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, sposò a Brescia nel 1408 Antonia. Dopo l'assassinio di Giovanni Maria nel 1412, il suo successore Filippo Maria Visconti, permise ad Antonia di continuare a condividere il governo del ducato per alcuni mesi. Dopo poco però Antonia si ritirò a Cesena mantenendo il titolo di duchessa di Milano.

Note

Bibliografia 
Rafael Sabatini, Bellarion the Fortunate, 1926.

Voci correlate
Malatesta

Collegamenti esterni 

M
Antonia
Coniugi dei Visconti